Por llagas de Cristo puede referirse a:
 las cinco llagas de Jesucristo, heridas recibidas durante su crucifixión;
 el nombre común de la planta Tropaeolum majus.